Ме́льниково () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321284001. Население по переписи 2001 г. составляет 524 (239/285 м/ж) человека.

До 2020 года является административным центром Мельниковского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла
Вишневое,
Великая Губщина,
Михайловка,
Нестеренки,
Риздвяное,
Скельки,
Сухая Балка и
Яхременки.

Географическое положение 
Село Мельниково находится в месте впадения реки Грушевая в реку Орчик.
Село вытянуто вдоль реки Грушевая на 6 км, выше по течению примыкает к селу Водяная Балка, ниже по течению — сёла Михайловка и Вишневое.
Части села раньше назывались Малая Губщина, Рудое и Ольховщина.

История 
 1820 — год основания.

Экономика 
 «Мельниково», сельскохозяйственное ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Клуб.
 Спортивная площадка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 129 чел.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины